«Начальник Гулага: советские воспоминания» () — это книга воспоминаний Фёдора Васильевича Мочульского (1918—1999), советского инженера, в прошлом начальника многочисленных лагерей ГУЛАГа на севере России с 1940 по 1946 год. Мочульский среди прочего руководил строительством 500-километровой железнодорожной ветки от печорлагских лагерей, граничащих с Полярным кругом, в центральную часть России, с цель соединить «отдалённые печорские лагеря с внешним миром». Книга была опубликована посмертно издательством Оксфордского университета в 2011 году.

Содержание 
Рассказ Мочульского как начальника лагеря проливает свет на внутреннюю работу экономики ГУЛАГа.

Литературные произведения о ГУЛАГе